Il 26º Campionato Asiatico Femminile di Pallacanestro FIBA (noto anche come FIBA Asia Championship for Women 2015) si è tenuto a Wuhan in Cina dal 29 agosto al 5 settembre 2015. Questa edizione servì anche come torneo di qualificazione al Torneo olimpico di Rio de Janeiro.

I Campionati asiatici femminili di pallacanestro sono una manifestazione biennale tra le squadre nazionali organizzato dalla FIBA Asia.

Squadre partecipanti

Turno preliminare

Livello I

Livello II

Playout Livello I-Livello II

Fase finale

Campione d'Asia

Classifica finale

Voci correlate
Campionato asiatico maschile di pallacanestro 2015
FIBA Asia

Collegamenti esterni

Pallacanestro nel 2015
2015